Grodziska ist ein polnischer Ortsname:
 Grodziska (Dźwierzuty), Ort im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1908 Grodzisken, 1908 bis 1945 Burggarten, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Grodziska (Bytoń), Ort im Powiat Radziejowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Grodziska (Nowy Duninów), Ort im Powiat Płocki, Woiwodschaft Masowien

Siehe auch:
 Grodzisko